Jill Munroe est le nom d'un personnage fictif de la série télévisée Drôles de dames, interprété par Farrah Fawcett.

Histoire du personnage 

Diplômée de l'École de police de Los Angeles, Jill Munroe fut engagée dans une agence d'investigations privées, dirigée par un mystérieux patron, dénommé Charlie Townsend, qu'elle n'a jamais rencontré. Aidée dans ses enquêtes par deux anciennes policières de Los Angeles, Kelly Garrett et Sabrina Duncan, et par le fidèle bras-droit de Charlie, dénommé John Bosley. Elle démissionne à la fin de la Saison 1 de Drôles de dames pour réaliser son rêve : devenir Pilote de course automobile. Jill est remplacée par sa sœur cadette Kris Munroe au sein de l'agence.

Anecdotes 

À la fin de la première saison, Farrah Fawcett quitte la série, ayant des obligations contractuelles avec les producteurs elle réapparait dans la série au cours des  et .

Notes et références 

Personnage de Drôles de dames
Détective de fiction